Livada se poate referi la:

 Livadă - grădină cu arbori sau arbuști  fructiferi

 Localități din România:
 Livada, un oraș din județul Satu Mare.
 Livada, o comună din județul Arad., reședința comunei cu același nume
 Livada, un sat din județul Botoșani.
 Livada, un sat din județul Buzău.
 Livada, un sat din comuna Iclod, județul Cluj.
 Livada, un sat din comuna Petreștii de Jos, județul Cluj.
 Livada, un sat din județul Hunedoara.
 Livada, un sat din județul Vrancea.
 Livada Beiușului, un sat din județul Bihor.
 Livada de Bihor, un sat din județul Bihor.
 Livada Mică, un sat din județul Buzău.
 Livada Mică, un sat din județul Satu Mare.

 Localități din Bulgaria:
 Livada (), un sat din Regiunea Burgas.

 Localități din Grecia:
 Livada (), un sat din Prefectura Cania din Creta.

Vezi și 

 Livezi
 Livezile

Toponime românești